Huard et huart sont d'autres noms de la pygargue à queue blanche.

Huard et huart peuvent aussi désigner le plongeon huard (Gavia immer), un oiseau de la famille des Gaviidae ; par extension, ces noms peuvent aussi désigner tout oiseau de l'ordre des Gaviiformes.

Patronyme 

 Adolphe Huard (1819-1887), journaliste, historien et auteur dramatique français ;
 Charles Huard (1874-1965), peintre, graveur et illustrateur français ;
 Charles-Lucien Huard (1839-1900), journaliste, patron de presse et écrivain français ;
 Damon Huard (1973-), joueur de football américain ;
 Étienne-Eusèbe-Joseph Huard (1753-1789), député aux États généraux de 1789 ;
 François Huard (1792-1856), peintre français
 François Huard (1945-), athlète français ;
 Gaëtan Huard (1962-), footballeur français ;
 Jean Huard (1928-2002), ecclésiastique belge ;
 Laurent Huard (1973-), footballeur français.
 Léonard Jean Aubry Huard de Saint-Aubin (1770-1812), général de brigade français ;
 Louis Huard (-1842), peintre belge.
 Patrick Huard (1969-), humoriste québécois ;
 Paul Marie Léon Huard (1903-1994), général français ;
 Pierre Huard (1961-2010), critique québécois de bande dessinée et professeur de communication ;
 Pierre Huard (1901-1983), médecin et historien de la médecine français ;
 Raymond Huard (1933-), historien français ;
 Serge Huard (1897-1944), médecin et homme politique.

Toponyme 

 Réserve écologique Victor-A.-Huard, une réserve écologique québécoise ;
 Rivière Huard, un affluent de la rivière Ha! Ha!, au Québec, au Canada.

Autres 
 Huard, pièce de 1 dollar canadien
 Polyvalente Baptiste Huard (2005), série télévisée britannico-canadienne.
 Entreprise Huard (1863-1987), à Châteaubriant devenue Kuhn-Huard sa

Homonymie de patronyme